Blue Hawaii (film), een musicalfilm uit 1961 met Elvis Presley in de hoofdrol.
 Blue Hawaii (cocktail), een cocktail.
 Blue Hawaii (lied), een nummer 1-hit van Orchester Billy Vaughn.